

Стриганці — село, Вітебська область, Вітебський район

Села:
 Стриганці — Івано-Франківська область, Тисменицький район
 Стриганці — Львівська область, Стрийський район
 Стриганці — Тернопільська область, Тернопільський район, колишній (до 2020 року) Бережанський район